Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Bieszczad – polski rzeźbiarz
 Gerard Bieszczad – polski piłkarz
 Seweryn Bieszczad – polski malarz
 Stanisław Bieszczad – polski ekolog i wykładowca akademicki